Valença kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Valença do Piauí (ort), 
 Valença, Rio de Janeiro, 
 Valença, Bahia, 
 Valença kommun, Bahia, 
 Valença kommun, Rio de Janeiro,

Frankrike 

 Valence, Drôme, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Portugal 

 Valença, Portugal, Viana do Castelo, Valença, 
 Valença kommun, Portugal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar